Stane Street (dt. Steinstraße) bezeichnet folgende Römerstraßen in England:

 Stane Street (Chichester), Straße von Chichester nach London
 Stane Street (St Albans), Straße von St Albans nach Colchester